A lyga 2014 (även känd som SMSCredit.lt A Lyga på grund av sponsring) var den 25:e säsongen av A lyga, den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Lag & arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Statistik

Skytteligan

Källor
soccerway.com (A lyga)
RSSSF (Lithuania)

2014
2014 i Litauen
Fotbollssäsongen 2014